Margot Warnsinck (1909-1952), schrijfster
Isaäc Warnsinck (1811-1857), architect en gemeenteraadslid te Amsterdam
Johan Carel Marinus Warnsinck (1882-1943), marine-officier en historicus
Willem Hendrik Warnsinck (1782-1857), dichter